Алеманния:

 Алеманния — немецкая историческая область.
 «Алеманния» — немецкий профессиональный футбольный клуб из города Ахен.

См. также 
 (418) Алеманния — астероид главного пояса, который принадлежит к спектральному классу M.